Абаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Абарян, Александр Авакович (1897—1967) — армянский советский режиссёр.
 Абарян, Руслан — армянский журналист.